Say – miasto w Nigrze
 Say – rzeka w Turcji
 Say (singel Johna Mayera)
 Say (All I Need) – utwór OneRepublic

Osoby o nazwisku Say:
 Jean-Baptiste Say
 Thomas Say